Claudio Strinati (1948-), historien de l’art, administrateur civil et surintendant des musées de Rome.
 Fabio Strinati (1983-), poète italien.
 Pierre Strinati (1928-), spéléologue suisse, scientifique, et négociant en textile.